«Новосибирск–Ж» — российский женский футбольный клуб из города Новосибирск, аффилиат футбольного клуба «Новосибирск».

История 
Женская команда в структуре футбольного клуба «Новосибирск» появилась в апреле 2021 года.

Первым матчем новой команды стал стыковой матч за право играть в основном групповом турнире Всероссийских спортивных соревнований «1 Лига» по футболу среди женщин (зона «Сибирь»). 4 июля был обыгран «Кристалл-Сибирь» (Новосибирск) со счётом 14:0.

В Кемерово «Новосибирск-Ж» со счётом 1:0 переиграл красноярский «Рассвет». Эта победа гарантировала участие команды во всероссийском финале в первый же свой год.

Основными игроками команды в дебютном сезоне стали Екатерина Маслова и Анастасия Шалимова.

Достижения 
Командные
 в чемпионате России (в первом дивизионе) — 1 место в 2022 году

Матчевые
в чемпионате России
в первом дивизионе
 Самая крупная победа: 14:0 («Новосибирск-Ж» — «Кристалл-Сибирь» (Новосибирск). 4 июля 2021)
 Самое крупное поражение: 1:5 («Новосибирск-Ж» — «Строгино» (Москва). 21 октября 2022)
Матчевые
в кубке России
 Самая крупная победа: 7:0 («Новосибирск-Ж» — «Кузбасс-СШОР» (Кемерово). 21 мая 2022)
 Самое крупное поражение: 3:6 («Новосибирск-Ж» — «Енисей» (Красноярск). 18 июля 2022)

Статистика выступлений

Примечания 

Женские футбольные клубы России
ФК «Новосибирск»
Футбольные клубы Новосибирска